Златен глобус за най-добър филм – мюзикъл или комедия () е една от категориите на наградите Златен глобус. Създадена е през 1952 г., когато наградата за „най-добър филм“ е разделена в категории „драма“ и „мюзикъл или комедия“.

Победители и номинирани

1951 – 1958

1958 – 1962

1963 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус